Scola ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo Scola (* 1941), emeritierter Erzbischof von Mailand und Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Ettore Scola (1931–2016), italienischer Regisseur und Drehbuchautor
 Fulvio Scola (* 1982), italienischer Skilangläufer
 Gioia Scola (* 1961), italienische Schauspielerin
 Luis Scola (* 1980), argentinischer Basketballspieler
 Pat Scola, US-amerikanischer Kameramann

La Scola ist der Familienname folgender Personen:
 Vincenzo La Scola (1958–2011), italienischer Tenor

La Scola ist ein geographischer Name
 La Scola ist eine sizilianische Insel

Siehe auch:
 Schola (Begriffsklärung)